Faye er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Faye
 Anton Ludvig Faye
 Frans Christian Faye

 Se også
 Faye (månekrater) - opkaldt efter Hervé Faye

Efternavne